Charles de Brouckère – politico belga
 Henri de Brouckère – politico belga
 Lucia de Brouckère – chimica, femminista e socialista belga